DV poate fi:
 Devoll, număr de înmatriculare auto al districtului albanez
 Digital Video, format video digital pentru casete cu bandă magnetică
 DV, cifra romană pentru 505
 Scat Air, Codul IATA al companiei aeriane din Kazahstan

dv poate fi:
 Limba divehi, codul ISO 639-1